Yannic Seidenberg (né le  à Villingen-Schwenningen en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club
Formé au SERC Wild Wings, il débute en senior à l'Adler Mannheim en 2001. Sélectionné par les Tigers de Medicine Hat en première ronde en  au cours du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey 2003, il part en Amérique du Nord et s'aligne dans la Ligue de hockey de l'Ouest. L'équipe remporte la Coupe Ed Chynoweth 2004 puis termine troisième de la Coupe Memorial. De retour en Allemagne, il passe une saison au Kölner Haie avant d'intégrer l'effectif de l'ERC Ingolstadt. En , il signe à l'Adler Mannheim.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Adler Mannheim|| DEL|| 59|| 0|| 8|| 8|| 16|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2002-2003|| Adler Mannheim|| DEL|| 45|| 2|| 9|| 11|| 22|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004|| Adler Mannheim|| DEL|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Tigers de Medicine Hat|| LHOu|| 67|| 19|| 47|| 66|| 73|| 20|| 5|| 14|| 19|| 12
|-
| 2004-2005|| Kölner Haie||  DEL|| 52|| 0|| 4|| 4|| 30|| 7|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2005-2006|| ERC Ingolstadt||  DEL|| 51|| 5|| 16|| 21|| 95|| 7|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2006-2007|| ERC Ingolstadt||  DEL|| 49|| 14|| 16|| 30|| 81|| 5|| 0|| 1|| 1|| 49
|-
| 2007-2008|| ERC Ingolstadt||  DEL|| 55|| 17|| 25|| 42|| 71|| 3|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2008-2009|| ERC Ingolstadt||  DEL|| 39|| 10|| 14|| 24|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Adler Mannheim||  DEL|| 46|| 11|| 11|| 22|| 50|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| Adler Mannheim||  DEL|| 50|| 14|| 6|| 20|| 50|| 6|| 3|| 1|| 4|| 2
|-
| 2011-2012|| Adler Mannheim||  DEL|| 51|| 7|| 19|| 26|| 71|| 14|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2012-2013|| Adler Mannheim||  DEL|| 50|| 7|| 18|| 25|| 46|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2013-2014|| EHC Munich ||  DEL|| 46|| 6|| 15|| 21|| 69|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || EHC Munich || DEL || 46 || 12 || 10 || 22 || 38 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 ||EHC Munich || DEL || 27 || 8 || 8 || 16 || 10 || 14 || 2 || 8 || 10 || 8
|-
| 2016-2017 || EHC Munich || DEL || 52 || 12 || 29 || 41 || 16 || 14 || 3 || 7 || 10 || 2
|-
| 2017-2018 || EHC Munich || DEL || 50 || 8 || 26 || 34 || 50 || 17 || 3 || 11 || 14 || 1
|-
| 2018-2019 || EHC Munich || DEL || 52 || 10 || 17 || 27 || 38 || 17 || 0 || 4 ||  4 || 22
|-
| 2019-2020 || EHC Munich || DEL || 49|| 8|| 21|| 29|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || EHC Munich || DEL || 38|| 9|| 18|| 27|| 47|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2021-2022|| EHC Munich || DEL ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2001|| align=left| Allemagne U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||6||1||0||1||2 || align=left| place
|-
| 2002|| align=left| Allemagne U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||8||2||6||8||4 || align=left| place (relégué en D1)
|-
| 2003|| align=left| Allemagne U20|| align=left|Championnat du monde junior ||6||1||1||2||12 || align=left| place (relégué en D1)
|-
| 2004|| align=left| Allemagne U20 ||align=left|Championnat du monde junior D1 ||5||0||2||2||8 || align=left| place du groupe A (promu en élite)
|-
| 2006|| align=left| || align=left|Championnat du monde D1||5||2||2||4||10 || align=left| place du groupe A (promu en élite)
|-
| 2007|| align=left| Allemagne|| align=left|Championnat du monde||1||0||0||0||0 || align=left| place
|-
| 2008|| align=left| Allemagne|| align=left|Championnat du monde||6||1||2||3||4 || align=left| place
|-
| 2009|| align=left| Allemagne|| align=left|Qualification olympique || 3 || 2 || 0 || 2||2 || align=left|Qualifié
|-
| 2009|| align=left| Allemagne|| align=left|Championnat du monde||4||0||1||1||2 || align=left| place
|-
| 2013|| align=left| Allemagne|| align=left|Championnat du monde||7||0||0||0||4 || align=left| place
|-
| 2014|| align=left| Allemagne|| align=left|Championnat du monde||7||0||0||0||2 || align=left| place
|-
| 2015|| align=left| Allemagne|| align=left|Championnat du monde||7||0||1||1||0 || align=left| place
|-
| 2016|| align=left| Allemagne|| align=left|Championnat du monde||8||0||1||1||6 || align=left| place
|-
| 2016|| align=left| Allemagne|| align=left|Qualification olympique ||3||0||1||1||2 || align=left|Qualifié
|-
| 2017|| align=left| Allemagne|| align=left|Championnat du monde||8||2||2||4||0 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left| Allemagne || align=left|Jeux olympiques || 7 || 0 || 2 || 2 || 2 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2018 || align=left| Allemagne || align=left|Championnat du monde || 7||2||3||5||2 || align=left| Onzième
|-
| 2019 || align=left| Allemagne || align=left|Championnat du monde || 8||0||3||3||2 || align=left| Sixième

Notes et références 

Naissance en janvier 1984
Naissance à Villingen-Schwenningen
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur des Kölner Haie
Joueur du EHC Munich
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand